El término Tíjonovka (en kazajo y ) puede referirse a:

Tíjonovka (Kazajistán), localidad de Kazajistán

Tíjonovka (Bashkortostán), localidad de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Tíjonovka (Irkutsk), localidad del óblast de Irkustsk, en Rusia.
Tíjonovka (Liudínovo, Kaluga), localidad del raión de Liudínovo del óblast de Kaluga, en Rusia.
Tíjonovka (Medýn, Kaluga), localidad del raión de Medýn del óblast de Kaluga, en Rusia.
Tíjonovka (Zhizdra, Kaluga), localidad del raión de Zhizdra del óblast de Kaluga, en Rusia.
Tíjonovka (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Tíjonovka (Kurgán), localidad del óblast de Kurgán, en Rusia.
Tíjonovka (Kursk), localidad del óblast de Kursk, en Rusia.
Tíjonovka (Novosibirsk), localidad del óblast de Novosibirsk, en Rusia.
Tíjonovka (Aleksin, Tula), localidad del raión de Aleksin del óblast de Tula, en Rusia.
Tíjonovka (Novomoskovsk, Tula), localidad del raión de Novomoskovsk del óblast de Tula, en Rusia.
Tíjonovka (Volgogrado), localidad del óblast de Volgogrado, en Rusia.

Para su correspondiente en ucraniano, véase Tíjonivka.